Лоркан Уа Туатейл или Лоуренс О’Тул, Лаврентий Дублинский (, ; , Каслдермат, Ирландия — , Э, Нормандия) — архиепископ Дублина, дипломат, святой Римско-Католической церкви, покровитель Ирландии.

Биография 

Лоркан Уа Туатейл родился в 1128 году в городе Каслдермат в ирландской аристократической семье, которая была в родственных связях с ирландским королём. Отец Лоркана Уа Туатейла был вассалом ирландского короля Лейнстера. Своё детство Лоркан Уа Туатейл провёл в монастыре в Глендалохе. В 1151 году, в возрасте 25 лет, стал монахом этого монастыря. В 1154 году стал аббатом этого монастыря, исполняя обязанности настоятеля в течение следующих 22 лет.

В 1162 году был избран архиепископом Дублина. Лоркан Уа Туатейл был первым ирландцем на кафедре Дублина. Распространял почитание святого Кевина. После своего избрания часто посещал монастырь в Глендалохе, чтобы пожить несколько дней в келье святого Кевина. Принимал активное участие в реформировании ирландской церкви XII века, восстановил кафедральный собор Христа в Дублине.

После захвата Дублина в 1171 году англо-норманами и прямого вмешательства английского короля Генриха II Римский папа Адриан IV издал буллу Laudabiliter, которой признавал суверенитет Генриха II над Ирландией. Лоркан Уа Туатейл ради лояльности к Римскому папе был вынужден признать законность действий захватчиков.

В 1173 году вместе с другими ирландскими епископами принимал участие в III Латеранском соборе.

В 1175 году Лоркан Уа Туатейл участвовал в переговорах, которые привели к Виндзорскому миру. В 1179 году был назначен Римским папой легатом в Ирландии. Будучи папским посланником смог примирить английского короля Генриха II и последнего ирландского короля Руайдрима II (король Коннахта с 1166—1186). Будучи посланником Римского папы несколько раз встречался с Генрихом II. В 1180 году был изгнан Генрихом II из Англии в Нормандию. Найдя прибежище в монастыре города Э, он вскоре скончался 14 ноября 1180 года.

Прославление 

11 декабря 1225 года Римский папа Гонорий III причислил Лоркана Уа Туатейла к лику святых.

В 1442 году часть мощей святого Лоркана Уа Туатейла была привезена в Англию и хранились в церкви его имени в городе Чорли. Во время правления Генриха VIII эти мощи пропали.

Сердце святого Лоркана Уа Туатейла находится в Дублине в кафедральном соборе Христа. 2 марта 2012 года эти мощи были похищены, однако в апреле 2018 года были найдены неповреждёнными в Феникс-парке после того, как Гарда Шихана получила анонимный намёк на местоположение сердца. Как сообщили СМИ, воры вернули его, так как считали, что оно проклято и является причиной смерти близких похитителей от сердечного приступа. 26 апреля на вечерне помощник комиссара Пэт Лихи () официально передал реликварий англиканскому архиепископу Дублина . 14 ноября возвращённая реликвия была выставлена в соборе.

День памяти в Католической церкви — 14 ноября.

Примечания

Источник 
 Laurentius O’Toole von Dublin

Ссылки 
 Биография 
 Биография 
 Биография 

Святые по алфавиту
Католические святые
Святые Ирландии
Архиепископы Дублина